Er bestaan meerdere scholen met de naam Bonhoeffer College:

Bonhoeffer College (Castricum)
Bonhoeffer College (Enschede)